Бедемё () — село в центральной части Мегино-Кангаласского улуса Якутии. Административный центр и единственный населённый пункт сельского поселения «Батаринский 1-й наслег».

История 
Согласно Закону Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 года N 173-З N 353-III село возглавило в образованное муниципальное образование «Наслег Бедимя».

Население

Примечания

Ссылки 
 
  (ред. от 19.06.2008) «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ И О НАДЕЛЕНИИ СТАТУСОМ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» (принят постановлением ГС (Ил Тумэн) РС(Я) от 30.11.2004 З N 354-III)
 
 село  
 

Населённые пункты Мегино-Кангаласского улуса